Selon le contexte It's All True désigne :
It's All True, un projet de film de Orson Welles tourné entre janvier et ;
It's All True, un documentaire de Richard Wilson, de 1993, sur le projet d'Orson Welles.
It's All True le titre de l'album de Junior Boys sorti en 2011.